Новотоминский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Петропавловского сельского поселения.

История 
В 1963 г. Решением Исполнительного комитета Челябинского (сельского) областного совета депутатов трудящихся зарегистрирован населенный пункт при отделении «Новотоминское» Петропавловского совхоза — посёлок Новотоминский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района